Lama est à la fois un nom commun et un nom propre :

Divers
 Le lama, un animal de grande taille de la cordillère des Andes de la famille des camelidés ;
 Lama, un genre d'animaux de la famille des camélidés ;
 Le lama, un enseignant du bouddhisme tibétain, comme le dalaï-lama et le panchen-lama ;
 Le Lama, un hélicoptère dérivé de l'Alouette II ;
 Lama, robot conçu au début des années 1990 par des ingénieurs russes pour l'étude de l'exploration de Mars ;
 Lama ou Lamba ou , une langue parlée au Togo ;
 Lama est un album de Serge Lama sorti en 1994 ;
 Lama est un groupe de punk rock originaire de Finlande ;
 Le LAMA est le Laboratoire de Mathématiques de l'Université de Savoie ;
 , le nom hawaïen de Diospyros sandwicensis.

Patronyme
 Bernard Lama (1963-), footballeur français ;
 David Lama (1990-2019), grimpeur autrichien ;
 Perle Lama (1984-), chanteuse de zouk française ;

Pseudonyme
 Serge Lama (1943-), chanteur français ;

Toponymie

Lama, une upazila du Bangladesh

Lama, une commune rurale de la province de la Sissily.

Lama, commune de Haute-Corse située dans la microrégion du Canale, entre le Nebbio et la Balagne ;

Lama, ancien nom de la commune de San Pietro in Lama dans la province de Lecce dans les Pouilles ;
 Lama dei Peligni, commune de la province de Chieti dans les Abruzzes ;
 Lama Mocogno, commune de la province de Modène en Émilie-Romagne ;
 Lama, un torrent de la province de Pérouse en Ombrie.

Lama, une freguesia (paroisse civile) de la municipalité de Barcelos, dans le district de Braga, région Nord ;

Lama est un lac à l'est de Norilsk dans le kraï de Krasnoïarsk ;

plusieurs localités portent le nom de Lama ou comportent ce nom dans leur dénomination : Lama-Pou, Lama-Kpèda, Lama-Kolidè. Il s'agit, en fait, dans un habitat semi-dispersé en raison de la rareté des terres cultivables dans le massif montagneux du pays kabiè, des hameaux qui composent le village de Lama. Lama-Kara, à l'origine, simple hameau situé au niveau du pont de la Kara, plus au sud, est devenu la ville de Kara, capitale de la région de la Kara.

Voir aussi

Références 

Homonymie de patronyme